GLASS-z13 est la plus ancienne galaxie découverte par le James Webb Space Telescope en juillet 2022 et elle est la deuxième galaxie la plus lointaine observée, ne dépassant pas le record établi par HD1 mais battant le record de GN-z11. Elle a été découverte en même temps que GLASS-z11 dans le programme Grism Lens-Amplified Survey (GLASS) en utilisant le télescope spatial James Webb. La mesure de son décalage vers le rouge suggère qu'elle se situe entre ~13,4 et ~13,5 milliards d'années-lumière de la Terre, quand on l'observe, on la voit telle qu'elle était il y a  après le Big Bang. Son rang dans la classe des galaxies les plus lointaines sera peut être restitué, car la mesure de son décalage vers le rouge fait encore débat, en raison de sa précision douteuse, il faudra attendre sa confirmation par spectroscopie.

Désignation 

Sa désignation GLASS-z13 vient de son entrée dans le catalogue astronomique du programme Grism Lens-Amplified Survey auquel on adjoint son décalage vers le rouge, dans notre cas, z ~13. Mais elle peut être aussi nommée GHZ2.

Galaxie 
Les galaxies se situant à des distances similaires à GLASS-z13 sont des protogalaxies caractérisées par une très forte formation d'étoiles et notre galaxie semble convenir à ce modèle d'évolution des galaxies. En effet, elle est une protogalaxie très petite et très peu massive, avec une taille d'environ  et sa masse est estimée à seulement 1 milliard de masses solaires.

Articles connexes 

 Protogalaxie
 Galaxie
 HD1 (galaxie)
 GN-z11
 GLASS-z11
 Listes de galaxies
 James Webb (télescope spatial)
 Grism Lens-Amplified Survey

Références

Liens externes 

Galaxie
Objet céleste découvert en 2022
Objet céleste primordial